Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Redding 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Christina Fusano e Yasmin Schnack erano le detentrici del titolo, ma Fusano non ha partecipato. Schnack ha fatto coppia con Maria Sanchez e ha battuto in finale Brittany Agostoine e Whitney Jones 7–6(7–2), 4–6, [10–7].

Teste di serie 

 Maria Sanchez /  Yasmin Schnack (campionesse)
 Brittany Agostoine /  Whitney Jones (finale)

 Macall Harkins /  Amanda McDowell (primo turno) 
 María Fernanda Álvarez Terán /  Tamaryn Hendler (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

USTA Challenger of Redding 2011